Hasan Basry (1923-1984), guerrier indonésien ;
 Taha Basry (1946-2014), footballeur égyptien.